Прадель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Луара
 Прадель () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор
 Прадель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром